Gantel (Noord-Brabant), verschillende kreekrestanten in het Land van Heusden en Altena
Gantel (Westland), een riviertje met uitgebreid krekensysteem in het Westland 
Gantel, (voormalige?) waterloop bij Rhoon en  Poortugaal